Бего́н () — слово французского происхождения.

 Бегон Парижский (ок. 755/760 — 816) — граф Парижа, граф Тулузы и маркиз Септимании.
 Бегон, Мишель (Мишель Бегон V; 1638—1710) — французский интендант колоний и флота, его именем названо растение бегония.
 (1667—1747) — интендант Новой Франции (Канады); сын Мишеля Бегона V.

См. также 
 Бегония (значения)